La classe V peut faire référence à:
 la classe V, une classe de sous-marins de la Royal Navy ayant servi durant la Première Guerre mondiale;
 la classe V et W, une classe de destroyers construits par la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale;
 la classe V, ou classe Vampire, une classe de sous-marins de la Royal Navy ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale;
 la classe U et V, une classe de destroyers entrée en service en 1942 dans la Royal Navy.

Autre 
 Mercedes-Benz Classe V, un modèle du constructeur automobile Mercedes-Benz